Писаре́нко — українське прізвище.

 Писаренко Анастасія Митрофанівна (1892—1941) — українська скульпторка.
 Писаренко Анатолій:
 Писаренко Анатолій Аркадійович (1944) — український політик, народний депутат України 3-го скликання.
 Писаренко Анатолій Григорович (1958) — український спортсмен-штангіст, політик, народний депутат України 4-го скликання.
 Писаренко Валерій Володимирович (1980) — політик, народний депутат України 5—8 скликань.
 Писаренко Василь Григорович (1977—2015) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Писаренко Владислав В'ячеславович (1995—2017) — солдат Збройних сил України, боєць батальйонів «Азов» і «Донбас-Украна», учасник російсько-української війни.
 Писаренко Віктор Йосипович (1897—1931) — радянський льотчик, льотчик-випробувач, учасник перельотів, конструктор.
 Писаренко Геннадій Анатолійович (1997—2021) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Писаренко Георгій Степанович (1910—2001) — учений-механік, Академік Національної академії наук України.
 Писаренко Леонід Дмитрович — професор Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського, заслужений працівник освіти України.
 Писаренко Леонід Опанасович (1907—1979) — український художник театру, заслужений художник УРСР (1977).
 Писаренко Ніна Дмитрівна (1937) — українська бандуристка, народна артистка УРСР (1990).
 Писаренко Павло Трохимович (1921—1996) — Герой Радянського Союзу, гвардії сержант.

Див. також 
 Писаревський
 Писарчук
 Писаренко-Т (тренувальний літак)

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко